Leonor af Spanien, prinsesse af Asturien, født Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz den 31. oktober 2005 i Madrid, Spanien, er en spansk prinsesse. Hun er Felipe 6. af Spanien og Letizia af Spaniens ældste datter, og hun er nummer 1 i den spanske trones arvefølge. Leonor har en yngre søster ved navn Sofia .

Den 2. juni 2014 annoncerede hendes bedstefar kong Juan Carlos sin intention om at abdicere. Ifølge den spanske forfatning fra 1978 vil Leonor blive den formodede arving med titlen Prinsesse af Asturien efter hendes fars tiltrædelse; og i sidste ende dronning af Spanien.

Fødsel og dåb 
Leonor blev født den 31. oktober 2005 klokken 01:46 i Ruber International Clinic i Madrid ved hjælp af et kejsersnit, som var nødvendiggjort af manglende progression i hendes fødsel. Hendes fødsel blev annonceret af den kongelige familie til pressen via SMS. Leonor forlod Ruber Clinic med sine forældre den 7. november 2005.

Leonor blev døbt i Palacio de la Zarzuela af ærkebiskoppen af Madrid, Antonio Rouco Varela, den 14. januar 2006. Ligesom sin far i 1968 blev Leonor døbt med vand fra Jordanfloden efter det spanske kongehus' tradition. Hun fik yderligere navnene de Todos los Santos (af alle de hellige), en Bourbon-tradition. Hendes faddere var hendes farmor og farfar, kong Juan Carlos og dronning Sofia.

Skolegang 
Leonor begyndte sin uddannelse på daginstitution for børn af den spanske livgarde.

Hun begyndte sin første år af fast skolegang den 15. september 2008 på Santa María de los Rosales School i Aravaca, lige uden for Madrid.  Hendes yngre søster Sofia er også indskrevet der.

Titler og prædikater 

 31. oktober 2005 – 19. juni 2014:  Hendes kongelige højhed Infanta Leonor af Spanien
 19. juni 2014 – nu: Hendes kongelige højhed Leonor, Prinsesse af Asturias

Aner

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Det Spanske Kongehus' officielle hjemmeside 

Kongelige fra Spanien
Fyrster af Asturien
Huset Bourbon
Personer fra Madrid